Спейд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Спейд, Дэвид (род. 1964) — американский актёр, четырёхкратный номинант на премию «Эмми».
 Спейд, Кейт (Кейт Валента́йн; 1962—2018) — американский модельер и предприниматель.
 Спейд, Кендра (род. 1998) — американская порноактриса.

Вымышленные персонажи 
 Сэм Спейд — частный детектив, главный герой романа «Мальтийский сокол» и ряда других произведений.